Pictures at Eleven — дебютный сольный студийный альбом вокалиста группы Led Zeppelin Роберта Планта, выпущенный в 1982 году. Барабанщик Genesis Фил Коллинз играл в шести из восьми песен альбома. Бывший барабанщик Rainbow Кози Пауэлл играл в «Slow Dancer» и «Like I’ve Never Been Gone».

Об альбоме 
Pictures at Eleven — единственный альбом Планта, выпущенный на лейбле Led Zeppelin Swan Song. Ко времени выпуска следующего альбома Планта, The Principle of Moments 1983 года, Swan Song прекратила деятельность, и Плант открыл свой собственный лейбл, названный Es Paranza, записи, изданные на этом лейбле, также распространялись Atlantic Records.

Rhino Entertainment выпустил ремастированное издание альбома с бонус-треками 20 марта 2007 года.

Список композиций 
Все песни написаны Робертом Плантом и Робби Блантом, кроме отмеченных

Сторона один 
 «Burning Down One Side» (Плант, Блант, Вудрофф) — 3:55
 «Moonlight in Samosa» — 3:58
 «Pledge Pin» — 4:01
 «Slow Dancer» — 7:43

Сторона два 
 «Worse Than Detroit» — 5:55
 «Fat Lip» (Плант, Блант, Вудрофф) — 5:05
 «Like I’ve Never Been Gone» — 5:56
 «Mystery Title» — 5:16

Бонусные треки издания 2007 года
 «Far Post» (Плант, Блант, Вудрофф) — 4:42
 «Like I’ve Never Been Gone» (записана вживую) — 7:31

Участники записи 
 Роберт Плант — вокал
 Робби Блант — гитары
 Джезз Вудрофф — клавишные и синтезаторы
 Фил Коллинз — ударные в 1-3, 5-6, 8-10 треках
 Кози Пауэлл — ударные в 4 и 7 треках
 Пол Мартинес — бас
 Рафаэль Равенскрофт — саксофон в 3 треке

Чарты 
Альбом

Синглы и альбомные треки

Ссылки 
 Официальный сайт Роберта Планта 
 Студия Rockfield 

Дебютные альбомы 1982 года
Альбомы Роберта Планта
Альбомы Swan Song Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Rhino Entertainment